Андрей Воскресенский:
 
 Воскресенский, Андрей Ефимович (ок. 1810 — ?) — русский врач, действительный статский советник.